Военно-морские силы Доминиканской Республики () - один из видов вооружённых сил Доминиканской Республики.

История 

Военно-морские силы были созданы 15 апреля 1844 года в ходе войны за независимость страны и изначально состояли из трёх парусных шхун ("Separación Dominicana", "María Chica" и "Leonor").

По состоянию на начало 1949 года в составе военно-морского флота насчитывалось около 30 мелких судов общим водоизмещением около 7 тыс. тонн.

В 1970 году военно-морские силы насчитывали 4 тыс. человек, 5 патрульных судов, 6 патрульных катеров, 1 корабль береговой обороны и несколько вспомогательных судов.

В 1976 году военно-морские силы насчитывали 3,5 тыс. человек, 3 фрегата, 2 малых противолодочных корабля, 2 тральщика, 12 сторожевых катеров и несколько вспомогательных судов.

В конце 1992 года численность военно-морских сил составляла 3 тыс. человек, на вооружении имелось шесть кораблей, 9 сторожевых и патрульных катеров, а также один десантный катер.

В 1997 году военно-морские силы страны базировались на военно-морскую базу "Base Naval 27 de febrero" в Санто-Доминго и насчитывали 5,5 тыс. человек, два десантных и 17 патрульных катеров.

По состоянию на 1 января 2005 года военно-морские силы страны насчитывали 4 тыс. человек и включали в себя подразделение специального назначения, охранное подразделение, 18 патрульных катеров, 4 вспомогательных судна и 5 буксиров.

По состоянию на 1 января 2011 года военно-морские силы страны насчитывали 4 тыс. человек и включали в себя подразделение специального назначения, охранное подразделение, 4 патрульных корабля, 15 патрульных катеров, десантный катер, плавучий док DF-1, 5 вспомогательных судов, 4 буксира и два вертолёта Bell-206A.

В сентябре 2016 года США подарили ВМС Доминиканской Республики 37-футовый патрульный катер Boston Whaler Interceptor стоимостью 800 тыс. долларов США.

Современное состояние 
По состоянию на начало 2022 года, численность ВМС составляла 1,2 тыс. человек, на вооружении имелось два сторожевых корабля, 15 патрульных катеров, один танкодесантный катер и одно учебное судно.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Marina de Guerra Dominicana 

Военно-морские силы Доминиканской Республики